Niemeläinen ist der Familienname folgender Personen:
 Ilmari Niemeläinen (1910–1951), finnischer Taucher und Architekt
 Markus Niemeläinen (* 1998), finnischer Eishockeyspieler